Vanadis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1870. Vanadis ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar